Биљани могу бити:

 Биљани Горњи, насељено мјесто у Општини Кључ, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ.
 Биљани Доњи, насељено мјесто у Општини Кључ, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ.